Эгеде:

 Эгеде, Ханс (1686—1758) — норвежский лютеранский миссионер, епископ Гренландии (1741 год).
 Эгеде, Паул (1708—1789) — миссионер и епископ Гренландский; сын Ганса Эгеде.

 Эгеде — ударный кратер в северной части видимой стороны Луны.
 Эгеде-Ниссен, Адам (1868—1953) — деятель норвежского рабочего и коммунистического движения.

Примечания